Der Kanton Crémieu war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement La Tour-du-Pin, im Département Isère und in der Region Rhône-Alpes. Hauptort war Crémieu. Vertreter im conseil général des Départements war zuletzt von 1977 bis 2015 Alain Moyne-Bressand (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 25 Gemeinden:

Cremieu
Aufgelöst 2015